Robinson Crusoe  este un roman din 1719 scris de Daniel Defoe.

Robinson Crusoe se poate referi și la:

Diverse adaptări ale romanului

Filme 
 Robinson Crusoe (1902), film din 1902 de Georges Méliès 
 Robinson Crusoe (1927), film din 1927 de M.A. Wetherell 
 Robinson Crusoe (1954), film din 1954 de Luis Buñuel 
 Robinson Crusoe (1997), film americano-britanic din 1997 
 Robinson Crusoe (2016), film din 2016 Vincent Kesteloot și Ben Stassen

Operetă 
 Robinson Crusoé (1867), operetă de Jacques Offenbach

Locuri 
 Insula Robinson Crusoe, Chile
 Insula Robinson Crusoe (Fiji)

Alte utilizări 
 Economie Robinson Crusoe, metodologie de studiu a comerțului în economie 
 Robinson Crusoes of Warsaw, sau Robinsoni, supraviețuitori ai Revoltei din Varșovia din timpul celui de-al doilea război mondial, care se ascundeau în ruinele capitalei Poloniei

Alte articole conexe 
 Crusoe (dezambiguizare)
 Robinsoniadă, gen inspirat de personajul Robinson Crusoe 
 Robinzon Kruzo, film 3D sovietic din 1947, realizat de Aleksandr Andrievski

Nume proprii